

Мирний сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Мирний сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область